Die Primeira Liga 2003/04 war die 70. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2003 und endete am 9. Mai 2004. Die Aufsteiger aus der Segunda Liga waren Rio Ave FC, FC Alverca und CF Estrela Amadora.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum 20. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto 

Hugo Almeida (3/-), Tiago (3/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2003/04